Inspekcja pracy
 Inspekcja (wojsko) – w wojskowości najwyższa forma działalności kontrolnej obejmująca w sposób kompleksowy wszystkie dziedziny życia i działalności inspekcjonowanych jednostek wojskowych w różnych (albo zakończonych) okresach (etapach) szkoleniowych (realizacyjnych). Inspekcja może być prowadzona wyłącznie na polecenie i z ramienia ministra obrony narodowej przez podległy mu wyspecjalizowany organ.
 Inspekcja kodu – w inżynierii oprogramowania

Zobacz też 

 Inspektor

Bibliografia 
 

Służba wojskowa w Polsce